Chile är indelat i 15 regioner, som är numrerade med romerska siffror. Varje region är indelad i ett antal provinser, som i sin tur är indelade i kommuner.

Externa länkar 
 Statoids

 
Administrativa indelningar av länder i Amerika